Прика́з — в административном праве вид акта управления, волевое властное официальное распоряжение руководителя, командира или начальника, отданное в пределах его должностных полномочий и обязательное для исполнения подчинёнными.

26. Приказ - основной распорядительный служебный документ военного управления, издаваемый на правах единоначалия командиром (начальником) воинской части.
Приказ работник получает, как правило, от своего непосредственного начальника. Отменить приказ имеет право только начальник, его отдавший, либо вышестоящий начальник.

Следует отличать приказ от распоряжения. Последнее как акт управления имеет меньшую силу.

Виды приказов 
В зависимости от носителей актов управленческих решений, способу реализации и контроля, приказы носят следующий характер.

По форме носителей 
 устный приказ — подзаконный акт управления, содержащийся в устном волевом распоряжении руководителя.
 письменный приказ — подзаконный нормативный акт управления, изложенный письменно в установленной форме.

По содержанию и способу контроля 
 нормативный приказ — вводит в действие общие инструкции, функциональные обязанности и так далее;
 индивидуальный (ненормативный) приказ — ставит задачу по выполнению определенных индивидуальных действий, должен быть выполнен точно и в срок с представлением доклада о его выполнении начальнику, отдавшему приказ.

Юридический аспект 
В правовом отношении, приказ закрепляет основные формы управления. Начальник, имеющий властные полномочия, с целью реализации задач управления, осуществляет руководство подчиненными посредством актов управления, из которых наивысшую силу имеет приказ. Невыполнение приказа, в зависимости от обстановки, в которой осуществляется управление может повлечь за собой уголовное, административное или дисциплинарное наказание. 

В вооружённых силах один и тот же приказ, который не выполнен в мирное время влечёт наложение дисциплинарного взыскания, в военное время или в боевой обстановке влечёт уголовную ответственность, либо даёт командиру (начальнику) право силового принуждения вплоть до применения оружия.

В иных государственных органах, организациях, хозяйственных или коммерческих структурах, невыполнение приказа является нарушением служебной или трудовой дисциплины и служит основанием привлечения виновного к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения с работы.

См. также 
 Приказ № 1
 Боевой приказ
 Исполнение приказа или распоряжения
Догмат

Примечания

Ссылки 
 Понятие приказа
 Административный кодекс Российской Федерации
 Административный Кодекс Украины
 Устав внутренней службы ВС Российской Федерации
 Теория государства и права. Учебник для высших и средних юридических учебных заведений.

Административное право
Военное право
Источники права